

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Wołyńce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce 
 Wołyńce – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Puńsk 
 Wołyńce – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica

Zobacz też 
 Wołyńce-Kolonia